Рио-Гранде () — река на острове Огненная Земля, протекает по территории Чили и Аргентины. 

Рио-Гранде крупнейшая река острова, рядом с устьем на реке расположен крупнейший город острова — Рио-Гранде.

География и гидрология 
Средний расход воды 40-50 м³/с.

Истоки реки расположены на чилийской части острова, в области Магальянес. Далее река протекает по аргентинской части острова и впадает в Атлантический океан в городе Рио-Гранде. Местность, по которой протекает река, в основном покрыта самыми южными на планете Магеллановыми лесами, частично — степными районами.

Основные притоки реки:
 левые — Хапон, Расфен, Эрминита, Монета;
 правые — Доноса, Риверос, Рио-Бланко, Корчане, Бельявиста, Турба, Мак-Леннан, Канделария.

Примечания 

Реки, впадающие в Атлантический океан (Южная Америка)
Реки области Магальянес
Реки провинции Огненная Земля, Антарктида и острова Южной Атлантики